Silo puede referirse a:

 Silo es una ciudad mencionada en la Biblia donde habitó parte del pueblo de Israel.
 los silos como estructuras diseñadas para conservar grano u otros materiales a granel;
 los silos misilísticos, estructuras cilíndricas semisubterráneas diseñadas para el lanzamiento de misiles balísticos;
 El silo de Villacañas, un tipo de casa subterránea;
 SILO, cargador de arranque estándar para máquinas SPARC que corren Linux.

Personas 
 Silo, rey de Asturias entre el 774 y el 783.
 Silo, seudónimo del escritor argentino Mario Rodríguez (1938-2010), fundador del Movimiento Humanista.

Véase también 
 Red Nacional de Silos y Graneros (España)